Валенти́на Дми́триева:
 Дмитриева, Валентина Дмитриевна (1937—2019) — передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Дмитриева, Валентина Иововна (1859—1947) — русская революционерка и писательница.
 Дмитриева, Валентина Николаевна (1927—2012) — советский и российский кореевед.